Lednice může být:

 Lednice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Lednice (zámek) – zámek na jižní Moravě
 Lednice (Kozojedy) – ves v obci Kozojedy v okrese Plzeň-sever
 Silická lednice – slovenská jeskyně
nebo 
 lednice (součást vodního mlýna) – prostor, ve kterém se otáčí mlýnské kolo

 lednice, také ledárna – budova určená ke skladování celoročních zásob ledu (např. lednice v Krňovicích)

 lednička – chladicí zařízení, používané např. v domácnostech k uchovávání potravin

Související články 
Od slova led jsou odvozeny též některé další místní názvy:
 Ledenice
 Lednica a Lednica (hrad) – slovenská obec v okrese Púchov v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a poblíž stojící hrad
 Lednica – jezero v Polsku, na jehož břehu se každoročně koná celopolské setkání křesťanské mládeže Lednica 2000
 Lednicki Park Krajobrazowy – chráněná krajinná oblast v Polsku, okolo jezera Lednica
 Lodenice (v některých případech dnes „Loděnice“)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno